Telesies de Tebes, músic grec del segle IV aC.
 Telesies (escultor), escultor grec.